Julfa oder Dschulfa bezeichnet:

 einen Stadtteil von Isfahan, siehe Dschulfa (Isfahan)

Siehe auch:
 Culfa